Kreisgericht Brandenburg bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Brandenburg (1849–1879), siehe Kreisgericht Brandenburg (Preußen)
 das Kreisgericht Brandenburg in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Brandenburg (DDR)